Kappeler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kappeler (* 1943), Schweizer Historiker

 Detlef Kappeler (* 1938), deutscher Architekt, Maler und Zeichner
 Ernst Kappeler (1911–1987), Schweizer Lehrer und Schriftsteller
 Friedrich Kappeler (1949–2022), Schweizer Dokumentarfilmer und Fotograf
 Manfred Kappeler (* 1940), deutscher Sozialpädagoge
 Marianne Kappeler (1905–1994), Schweizer Theologin und Pfarrerin
 Moritz Anton Kappeler (1685–1769), Schweizer Arzt und Naturforscher

 Simone Kappeler (* 1952), Schweizer Fotografin
 Thomas Kappeler (1953–2022), Schweizer Mathematiker 
 Vera Kappeler (* 1974), Schweizer Jazzmusikerin

Siehe auch:
 Kappler